Orejas de liebre puede referirse a:
El nombre común de la planta Bupleurum rigidum.
El nombre común de la planta Centranthus ruber.
El nombre común de la planta Cynoglossum officinale.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
El nombre común de la planta Scorpiurus muricatus.
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum.